Raffiche sulla città (Rafles sur la ville) – romanzo di Auguste Le Breton del 1958
 Raffiche sulla città (Rafles sur la ville) – film del 1958 diretto da Pierre Chenal